Die Route du Vin ist ein Halbmarathon, der seit 1962 in Luxemburg entlang der Mosel ausgetragen wird.

Bis 1974 war die Strecke ein Punkt-zu-Punkt-Kurs von Schengen nach Wormeldange, danach wurde von Remich nach Grevenmacher gelaufen. Seit 2000 wird eine Wendepunktstrecke von Remich nach Wormeldange und zurück absolviert. Die meisten vor 1992 ausgetragenen Läufe fanden auf einer vermutlich zu kurzen Strecke statt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 59:56 min, Leonard Kipkoech Langat (KEN), 2010
 Frauen: 1:08:12 h, Tegla Loroupe (KEN), 1995

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 offizielle Website (deutsche Version)

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Sportveranstaltung in Luxemburg